Алексей Михайлович Булатов () — российский хоккеист, нападающий. Дважды победитель ВХЛ. Мастер спорта России.

Биография 
Родился 24 января 1978 года в городе Свердловске.

Воспитанник СДЮШОР «Юность» (тренер Валерий Голоухов).

Начал профессиональную карьеру в Екатеринбурге в составе «Спартака», позже переименованного в «Динамо-Энергия». После ухода из «Динамо» играл во многих клубах. В общей сложности сменил 7 команд и снова вернулся на родину, к тому времени, уже в «Автомобилист». Провёл за него два сезона, и перешёл в «Югру», вместе с которой дважды выиграл кубок Братины и вышел в КХЛ. Проведя в сезоне 2010/11 4 матча и не набрав очков, вернулся в «Автомобилист».

На драфте НХЛ (1999 год) был выбран в 9 раунде под общим 254 номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

С 2014 года главный тренер хоккейной школы Power Skating (г. Екатеринбург)

В 2016 году стал куратором системы обучения хоккеистов в ДЮСШ «Юность» по методике Реймонда. В 2017 году был тренером команды «Авто-Юность 2007», в 2018—2019 годах — «СКА-Юность 2007».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте global-sport.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Мастера спорта России